Rio Cioara (Arieş)
Rio Cioara (Baldovin)
Rio Cioara (Latoriţa)
Rio Cioara (Mureş)
Rio Cioara (Râul Lung)
Rio Cioara (Sălaj)

Desambiguação